Italian Style é um filme pornográfico gay dirigido por  Lucas Kazan para a  Sarava Productions em 2000. O filme marca a primeira co-produção entre Kazan e Kristen Bjorn.

O filme teve como locação a Itália (Toscana, Romanha e Lácio), tendo ganhado o  GayVN Award de 2001 como Best Foreign Video. "Italian Style é visualmente impressionante", escreveu Onan the Vulgarian no "XFactor": "os homens, os sets, as locações. Kazan constrói um filme grandioso".

Elenco
Pietro Cattani
Victor Racek 
Glauco 
Flavio Rossini 
Marco Ramazzotti 
Daniele Della Valle 
Daniele Barbareschi 
Tony Colombo 
Michelangelo Risi 
Roberto Ruggiero 
Raul Veneziani

Prêmios
GayVN Award de 2001 como Best Foreign Video

Referências

Ligações externas
 Lucas Kazan Official Site
 Italian Style at Kristen Bjorn
 Italian Style on IMDb
 AVN review

Filmes pornográficos gays
Filmes pornográficos da Itália